Esso Motor Hotell AB var et svensk datterselskab af den amerikanske olieselskab Esso.

Selskabet, der  ejede tankstationer i Sverige, besluttede efter omfattende markedsundersøgelser at oprette  en landsdækkende kæde af moteller i forbindelse med tankstationer. Den første virksomhed var et hotel i 1963 med 20 værelser på E20 i Laxå. Esso Motor Hotel var et svensk koncept, som også eksporterer til de otte nabolande. Hotelkæden voksede med 58 andre hoteller indtil 1973, 31 i Skandinavien, 9 i Storbritannien, 9 i Tyskland, 2 i Belgien, 3 i Holland, 1 i Østrig og 3 i Italien. I 1972 blev det besluttet at koncentrere sig om de nordiske og andre hoteller blev solgt til Crest Hotel .

Hotellerne er oftest placeret i udkanten af byerne på vejene, og der var et samlet koncept og standardiseret form med et internt reservationssystem. I 1977 kæden havde 10 procent af landets hotelværelser.

Esso solgte hotelkæden i 1984 og hotellerne blev  omdøbt til  Scandic.

Esso Motor Hoteller

Referencer

Kilder  
 Aruba Esso News, 7 Oktober 1966 
 Beton Quarterly, nr.79, oktober-december 1968, London December 1968 
 Glasgow Herald, 22 maj 1970 
 Der Spiegel, 1 januar 1973 
 115 Anni Esso Italiana 1891-2006, Rom 2006

Hotelkæder
Hoteller i Sverige
Etableret i 1963
Ophørt i 1984